Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Barcelona Open Banco Sabadell 2009. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich sieben Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 28 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 18. bis 19. April 2009 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 33 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Barcelona